Аксенфельд () — фамилия.

Известные носители 
 Аксенфельд, Израиль (1787—1866) — еврейский писатель, драматург.
  (1857—1930) — немецкий офтальмолог, президент Германского офтальмологического общества (1925).
  (1905 — ?) — немецкий дипломат, посол ФРГ в Дагомее (1960—1962), Кот-д’Ивуаре (1960—1963), Нигерии (1969—1970).